Via Alloro steht für folgende Straßen:

 Via Alloro (Palermo)
 Via dell’Alloro (Florenz)